Бостонская бухта (, ) — крупная бухта в западной части залива Массачусетс.

На берегах бухты расположен порт Бостона. Границы бухты условно определяются от Уинтропа на севере до Халла и Нантаскета на юге. В бухте и на подходе к ней расположено множество небольших островов, 34 из них включены в рекреационную территорию.

При входе в бухту установлено два маяка — один из старейших в стране Бостон-Лайт (остров Литтл-Брюстер) и Грейвз-Лайт (скалы Грейвз).

В бухту впадают реки Чарльз, Непонсет, Мистик, Веймут-Фор и Веймут-Бэк, образуя в устье небольшие эстуарии.

Именно здесь состоялось знаменитое «Бостонское чаепитие».

Примечания 

Бостон
Заливы Массачусетса
Заливы Атлантического океана
География округа Саффолк (Массачусетс)
География округа Плимут (Массачусетс)
География округа Норфолк (Массачусетс)